Gargulec – element architektoniczny
 Gargulec – gdyński teatr muzyczny dla dzieci